Hagens Berman Axeon (UCI Team Code: HBA) — американская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2009 году американским шоссейным велогонщиком Лэнсом Армстронгом. 

В 2009-2017 годах континентальная команда UCI. С 2018 года имеет статус проконтинентальной команды UCI. 

28 апреля 2017 года 21-летний гонщик команды Чад Янг скончался после падения и полученных им тяжёлых травм головы на пятом этапе гонки Тур Гилы. 

Команда использует велосипеды американской компании Specialized Bicycle Components .

Известные гонщики команды
  Тейлор Финни (2009-2010)
  Бенжамин Кинг (2009-2010)
  Натан Браун (2010-2013)
  Джозеф Домбровски (2010-2012)
  Джордж Беннет (2011)
  Лоусон Крэддок (2011)
  Яспер Стёйвен (2012-2013)
  Грегори Дэниел (2013-2016)
  Рубен Геррейру (2015-2016)
  Кристс Нейландс (2016)

Сезон 2018 
В составе команды на сезон 2018 года 16 гонщиков.

Победы

Сезон 2017

Состав

Победы

Сезон 2016

Состав

Победы

Сезон 2015

Состав

Победы

Победы 

2009
 Пролог Флеш дю Сюд — Тейлор Финни
 Париж — Рубе U23 — Тейлор Финни
2010
  Чемпионат США — Групповая гонка  —  Бенжамин Кинг
 Этап 2b Le Triptyque des Monts et Châteaux — Тейлор Финни
 Тур Олимпии Генеральная классификация — Тейлор Финни
  Пролог, Этапы 1, 2, 6 — Тейлор Финни
 Париж — Рубе U23 — Тейлор Финни
2011
 Тур Веллингтона Генеральная классификация — Джордж Беннет
 Этап 2а Le Triptyque des Monts et Châteaux — Лоусон Крэддок
 Пролог Тур Гваделупы — Натан Браун
 Этап 8а Тур Гваделупы — Лоусон Крэддок
 Этап 5 Джиро Вале д`Аоста — Джозеф Домбровски
2012
 Этап 5 Тур Гилы — Лоусон Крэддок
 Girobio  Генеральная классификация — Джозеф Домбровски
 Этапы 4 и 8 — Джозеф Домбровски
2013
 Вольта Алентежу Генеральная классификация — Яспер Стёйвен
 Этап 2  — Яспер Стёйвен
 Этап 2b Le Triptyque des Monts et Châteaux — Лоусон Крэддок
 Тур де Бос Генеральная классификация — Натан Браун
 Этап 1  — Натан Браун
2014
 Этап 5 New Zealand Cycle Classic — Джеймс Орам
 Этап 2 Тур Гилы — Брёхнер, Николай
 Этап 1 Тур Альберты — Рубен Зепунтке
2015
  Чемпионат Новой Зеландии — Индивидуальная гонка  — Джеймс Орам
 Этап 3 New Zealand Cycle Classic — Джеймс Орам
 GP Liberty Seguros Генеральная классификация — Рубен Геррейру
 Этап 2  — Рубен Геррейру
 Этап 1 Вольта Алентежу — Джеймс Орам
  Чемпионат США — Групповая гонка  — Киган Суирбул
  Чемпионат США — Индивидуальная гонка  — Даниэль Итон
 Этап 3 Тур Юты — Логан Оуэн
2016
 Gran Premio Palio del Recioto — Рубен Геррейру
 Trofeo PIVA — Тео Гэйган Харт
 Льеж — Бастонь — Льеж U23 — Логан Оуэн
 Joe Martin Stage Race Генеральная классификация — Нильсон Паулесс
 Тур Бретани Генеральная классификация — Адриен Коста
 Этап 4  — Адриен Коста
 Этап 7 An Post Rás — Эдвард Данбар
  Чемпионат США — Групповая гонка  — Грегори Дэниел
 Тур де Бос Генеральная классификация — Грегори Дэниел
 Этап 3а (ИГ) — Нильсон Паулесс
 Этап 4 (ИГ) Tour de Savoie Mont Blanc — Адриен Коста
 Этап 5 Tour de Savoie Mont Blanc — Тео Гэйган Харт
  Чемпионат Латвии — Индивидуальная гонка  — Кристс Нейландс
  Чемпионат Португалии — Групповая гонка  — Рубен Геррейру
 Этап 1 Тур Альберты — Колин Джойс
2017
 Этап 4 Вольта Алентежу — Логан Оуэн
 Этап 3а (ИГ) Le Triptyque des Monts et Châteaux — Нильсон Паулесс
  Circuit des Ardennes Генеральная классификация — Хонатан Нарваэс
 Gran Premio Palio del Recioto — Нильсон Паулесс
 Этап 5 Тур Гилы — Хонатан Нарваэс
 Пролог Grand Prix Priessnitz spa — Иво Оливейра
 Этап 1 Girobio — Нильсон Паулесс
 Этап 3b Тур де Бос — Крис Лолесс
 Этап 4 Тур де Бос — Иэн Гаррисон
  Чемпионат США — Групповая гонка  — Нильсон Паулесс
2018
 Dorpenomloop Rucphen — Миккель Бьерг
  Le Triptyque des Monts et Châteaux Генеральная классификация — Йеспер Филипсен
 Этапs 1 и 2  — Йеспер Филипсен
 Этап 3b Circuit des Ardennes  — Иво Оливейра
 Льеж — Бастонь — Льеж U23 — Жуан Педру Алмейда
 Этап 2 Тур Гилы — Кристофер Блевинс
 Этап 4 Тур Гилы — Майкл Райс
 Этап 3 Girobio — Йеспер Филипсен
 Этап 6 Girobio — Шон Беннетт
  Чемпионат Португалии — Индивидуальная гонка  — Иво Оливейра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Hagens Berman - Axeon на FirstCycling 

Велосипедные команды